Fushifaru (Lhaviyani-atol), een eiland van het Lhaviyani-atol, Maldiven
 Fushifaru (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven